«Insert» — перше EP хіп-хоп дуету Łona I Webber. Реліз вийшов 20 червня 2008 року через лейбл Asfalt Records.
Всі треки спродюсовав Webber.

Список композицій 
 «Insert» — 3:01
 «Bumbox» — 3:44
 "Świat Jest Pełen Filozofów: (feat. Smarki Smark) — 5:34
 «Co To Będzie» (feat. Paco) — 4:03
 «Nic Tu Po Nas (Pamięci Jacka Kaczmarskiego)» — 3:49
 «Nie Zostało Nic» — 2:52